

Fabeldier 
 Draak (fabeldier), een fabeldier, waaronder:
 Chinese draak, een Chinees fabeldier
 Druk (draak), de Bhutaanse draak en symbool van Bhutan
 Draak van India en Ethiopië
 Europese draak
 Japanse draak
 Koreaanse draak
 Draak (Harry Potter), een fabeldier uit de Harry Potter-boeken

Fictie 
 Draak Lichtgeraakt, een sprookjesfiguur in het Sprookjesbos in de Efteling
 Herrezen Draak, de titel of bijnaam van Rhand Altor in Het Rad des Tijds
 Peter en de Draak, een Amerikaanse musicalfilm van The Walt Disney Company
 Herrezen Draak, fictieve draak in Het Rad des Tijds van Robert Jordan
 Smaug (draak), draak in het boek De Hobbit van J.R.R. Tolkien
  De legende van Sint-Joris en de draak met Joris van Cappadocië
 Joris en de Draak, een duo-achtbaan in De Efteling.
 Draak (Harry Potter), fabeldieren uit de Harry Potter-boekenreeks van J.K. Rowling
 De dappere draak, het 37ste stripalbum uit de reeks De Smurfen

Overig 
 Maartje Draak (1907-1995), een Nederlands hoogleraar in de Keltische taal- en letterkunde
 Draak (astrologie), een teken van de Chinese dierenriem
 Draak (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Gewoon vliegend draakje (Draco volans), een hagedissoort met het vermogen om stukjes te zweven
 Draak (vlinder), een nachtvlindersoort
 Draak (zeilboot), zeiljacht met torentuig
 Siciliaanse draak, de naam van een schaakopening
 Gulden Draak, een donker Belgisch bier
 De Draak (Plopsaland De Panne), een achtbaan in Plopsaland De Panne.
 Wok de Draak, een (voormalige) mascotte van de Walibi parken
 FC Porto, bijgenaamd Os Dragões (De Draken)
 Sloveens voetbalelftal (mannen), bijgenaamd Groene Draken
 Draak (letterkunde, toneel), sentimenteel (volkstoneel)stuk vol ouderwetse, pathetische dramatiek (Bron: Koenen-Endepols, 25-ste druk, 1960)

Draeck/Draack 
 De Groene Draeck, een zeiljacht van prinses Beatrix
 Vlieghende Groene Draack, vlaggenschip van de Admiraliteit van Rotterdam, zie hiervoor:
 Jasper Liefhebber

Zie ook 
 Orde van de Draak (doorverwijspagina), in meerdere landen is een ridderorde naar de draak vernoemd
 Dragon (doorverwijspagina)
 Drakon (doorverwijspagina)
 Vikingschip, drak(k)ar, knarr, karve of snek